Йо́хен Шёпс (; 8 октября 1983 года, Филлинген-Швеннинген) — немецкий волейболист, диагональный польского клуба «Ресовия» и капитан сборной Германии. Участник двух летних Олимпийских игр, самый ценный игрок Лиги чемпионов ЕКВ 2006/07.

Биография

Клубная 
Играть в волейбол Йохен Шёпс начал в родном городе. В 2003 году, поиграв до этого за несколько, небольших команд Шёпс переходит в состав известного немецкого клуба «Фридрихсхафен». Здесь, начиная с сезона 2004/2005 Шёпс, выиграл всё, что можно, став трёхкратным чемпионом Германии, трёхкратным обладателем Кубка Германии, а в сезоне 2006/2007 и победителем Лиги чемпионов ЕКВ, победив в финале французский «Тур». При этом сам Шёпс был признан самым ценным игроком этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Сезон 2007/2008 Шёпс начал в одинцовской «Искре», куда в межсезонье перешли несколько мировых звёзд волейбола во главе с бразильцем Жибой. Однако ожидания болельщиков клуб из Одинцова не смог оправдать. За те 5 сезонов, что Шёпс провёл в составе «Искры» главными достижениями клуба стали третье место в Лиге Чемпионов ЕКВ 2008/09, в котором Шёпс стал лучшим бомбардиром турнира, выход в финал Кубка ЕКВ 2009/10, а также серебряные медали чемпионата России, завоёванные в сезонах 2007/08 и 2008/09 и бронзовая медаль сезона 2011/12.

По окончании сезона 2011/2012 Шёп расстался с «Искрой» и перешёл в состав польского клуба «Ресовия», с которым в первый же сезон стал чемпионом Польши.

Сборная 
В сборной Германии Йохен Шёпс дебютировал в 2003 году. В том же году он в составе немецкой сборной принял участие в чемпионате Европы. Сборная Германии была близка к попаданию в полуфинал, но пропустив вперед сборные Италии и Франции немцы сыграли в турнире за 5-е место, по итогам которого заняли итоговое 7-е место. В 2006 году сборная Германии пробилась на чемпионат мира, проходивший в Японии. По итогам первого группового турнира немецкая сборная смогла пробиться в следующий раунд, но там в группе немцы заняли 6-е место из 8-ми участников, а затем по результатам классификационного раунда заняли итоговое 9-е место. В 2008 году Йохен Шёпс дебютировал на летних Олимпийских играх в Пекине. На групповом этапе немецкая сборная не смогла показать высокий результат, что не позволило им пробиться в четвертьфинал, а Шёпс с 89 очками стал лучшим бомбардиром своей команды.

В 2012 году сборная Германии вновь приняла участие в летних Олимпийских играх. На волейбольном турнире немецкая сборная опередив по результатам личной встречи сборную Сербии пробилась в четвертьфинал турнира, где они довольно легко уступили сборной Болгарии 0:3. После окончания Игр Йохен Шёпс стал капитаном сборной Германии.

Клубы 
 2001—2002 —  «Волейбол-Интернат» Франкфурт
 2002—2003 —  «Олимпия» Берлин
 2003—2007 —  «Фридрихсхафен»
 2007—2012 —  «Искра» Одинцово
 С 2012 года —  «Ресовия» Жешув

Достижения 
 Со сборной
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2014).
 Чемпион Евролиги (2009).
 Чемпион Европейских игр (2015).

 В клубной карьере
 Победитель Лиги чемпионов (2006/07), серебряный (2014/15) и бронзовый (2008/09) призёр Лиги чемпионов.
 Финалист Кубка Европейской конфедерации волейбола (2009/10).
 Чемпион Германии (2004/05, 2005/06, 2006/07), серебряный призёр чемпионата Германии (2003/04).
 Серебряный (2007/08, 2008/09) и бронзовый (2011/12) призёр чемпионата России.
 Чемпион Польши (2012/13, 2014/15), серебряный призёр чемпионата Польши (2013/14).
 Обладатель Кубка Германии (2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07).
 Финалист Кубка России (2008), бронзовый призёр (2007, 2011).
 Финалист Кубка Польши (2012/13, 2014/15).
 Обладатель Суперкубка Польши (2013).

 Индивидуальные
 Самый ценный игрок «Финала четырёх» Лиги чемпионов (2006/07).
 Самый результативный игрок «Финала четырёх» Лиги чемпионов (2008/09).
 Самый результативный игрок и лучший нападающий «Финала четырёх» Кубка ЕКВ (2009/10).
 MVP и лучший нападающий «Финала четырёх» Евролиги (2009).
 Волейболист года в Германии (2007, 2008, 2009).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIVB 

Волейболисты Германии
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ВК «Фридрихсхафен»
Игроки ВК «Искра» Одинцово
Игроки ВК «Ресовия»
Чемпионы Европейских игр